La Jefatura Ejecutiva de Hong Kong (idioma chino: 香港行政長官) es ejercida por el Presidente de Consejo Ejecutivo de Hong Kong y del Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong. El cargo fue creado para reemplazar al de Gobernador de Hong Kong, quien tenía a su cargo el gobierno de Hong Kong durante la administración británica.

El actual Jefe Ejecutiva de Hong Kong es John Lee Ka-chiu.

Línea temporal

Véase también 
 Jefe Ejecutivo de Macao

Enlaces externos 

Archive – Chief Executive 12 March 2005 – 20 June 2005
Archive – Chief Executive 1 July 1997 – 11 March 2005

Office of the Chief Executive
Relocation of the Residence and Office of the Chief Executive of Hong Kong